Twee Aztekenkoningen, zie Motecuhzoma I en Motecuhzoma II.
 De band Montezuma's Revenge
 Montezuma (band), een bandje waar The Tallest Man on Earth bij speelt
 Montezuma (Graun), een opera van Carl Heinrich Graun
 Motezuma (Majo), een opera van Gian Francesco de Majo
 Motezuma (Mysliveček), een opera van Josef Mysliveček
 Motezuma (Vivaldi), een opera van Antonio Vivaldi

Locaties 
Brazilië
 Montezuma (Minas Gerais), een gemeente in deelstaat Minas Gerais
Costa Rica
 Montezuma (Costa Rica), in de provincie Puntarenas
Mexico
 Moctezuma (Chihuahua)
 Moctezuma (Puebla)
 Moctezuma (Sonora)
 Moctezuma (Yucatán)
 Montezuma (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico

Verenigde Staten
 Montezuma (Colorado)
 Montezuma (Georgia)
 Montezuma (Indiana) 
 Montezuma (Iowa)
 Montezuma (Kansas)
 Montezuma (New Mexico)
 Montezuma (New York)
 Montezuma (Ohio)